Grendel è il primo dei tre mostri contro cui si batte l'eroe del poema Beowulf.

Può inoltre riferirsi a:

Cinema 
 Grendel, Grendel, Grendel – film d'animazione del 1981

Fumetto 
 Grendel – serie a fumetti di Matt Wagner, focalizzata sui temi dell'aggressione e la violenza

Letteratura 
 Grendel – romanzo di John Gardner del 1971

Musica 
 Grendel – gruppo Electronic Body Music olandese
 Grendel – traccia dell'album Diary dei Sunny Day Real Estate del 1994
 Grendel – traccia dell'EP Market Square Heroes dei Marillion del 1982
 Grendel – nome d'arte del chitarrista del gruppo Metal tedesco attivo fino al 2004 (ma non ancora sciolto)  Tumulus.
 Grendel – gruppo black metal e melodic death metal italiano

Armi 
 6,5 mm Grendel – una cartuccia da fucile sviluppata da Alexander Arms
 Grendel Inc. – produttore di armi da fuoco degli Stati Uniti che ha prodotto tra l'altro:
 Grendel P30
 Grendel R31
 Grendel S16